Le nom de James Warren peut faire référence aux personnes suivantes :

 James Warren (homme politique) (1726-1808), président du Congrès de la Province du Massachusetts et général lors de la Révolution américaine.
 James Warren (ingénieur), ingénieur britannique du .
 James Warren (acteur) (1913-2001), acteur américain.
 James Warren éditeur de Warren Publishing.